Bassette steht für:

 Bassette, ein Kartenspiel und Vorläufer von Pharo
 Reggie Bassette (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Bassetten, eine Hühnerrasse
 Bassett (Begriffsklärung)